Е́льник — 1. Еловый лес. 2. Нарубленные еловые ветки; лапник.

Ельник — название населённых пунктов:

Россия 
 Ельник — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Ельник — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Ельник — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Ельник — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ельник — село в Назаровском районе Красноярского края.
 Ельник — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ельник — деревня в Демянском районе Новгородской области.

Другое 
 Ельник — река в Грязовецком районе Вологодской области.

См. также 
 Ельники

Примечания